Chéran steht für:
 Chéran, Fluss in Frankreich, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Nebenfluss des Fier
 Chéran (Oudon), Fluss in Frankreich, Region Pays de la Loire, Nebenfluss des Oudon

Cherán bezeichnet:
 Cherán, Stadt in Mexiko
 Municipio Cherán, Verwaltungseinheit in Mexiko

Cheran ist der Name von:
 Cheran (Regisseur) (* 1970), indischer Filmregisseur
 Florin Cheran (* 1947), rumänischer Fußballspieler